Verffolie is een folie die is vervaardigd van verf. Door de verf vooraf tot een folie te gieten kan deze zonder problemen voor vochtigheid, temperatuur en wind te allen tijde worden aangebracht. Verffolies worden van een lijmlaag voorzien zodat ze op de ondergrond kunnen worden aangebracht. In de volksmond wordt verffolie ook Foil-Coat genoemd.

Verf